El término tárraga puede hacer referencia a:
 el nombre común de la planta Distichoselinum tenuifolium; 
 el nombre común de la planta Dittrichia viscosa; o
 el nombre común de la planta Ononis natrix'''''.